Кра́сный терро́р — многозначное словосочетание; может означать:

 Красный террор — комплекс карательных мер, проводившиеся большевиками в ходе Гражданской войны в России. 
 Красный террор (Венгрия) — массовые репрессии в Венгерской советской республике (1919).
 Красный террор (Испания) — массовые репрессии, проводившиеся республиканцами во время Гражданской войны в Испании.
 Красный террор (Финляндия) — массовые репрессии в Финляндской Социалистической Рабочей Республике во время Гражданской войны в Финляндии (1918).
 Красный террор (журнал) — еженедельник, издавался ЧК Восточного фронта в Казани.
 «Красный террор» () — название немецкого фильма «ГПУ» (, 1942) в прокате США.

См. также 
 Белый террор